Francisco Fernández puede referirse a:

Personas 
 Francisco Fernández (activo entre 1633 y 1657), pintor español.
 Francisco Fernández Álvarez (1955-), político español - alcalde de León (durante 2007-2011).
 Francisco Fernández Barja (1932-2010), futbolista chileno.
 Francisco Fernández Buey (1943-), filósofo español.
 Francisco Fernández Carvajal (1938-), escritor español.
 Francisco Fernández de la Cruz (1779-1835), militar argentino.
 Francisco Fernández de la Cueva (1666-1724), 34º Virrey de Nueva España.
 Francisco Fernández del Riego (1913-), escritor español.
 Francisco Fernández Fredes (1946-), abogado chileno.
 Francisco Fernández González (1833-1917), escritor español.
 Francisco Fernández Iparraguirre (1852-1889), botánico español.
 Francisco Fernández Miranda (1986-), waterpolista español.
 Francisco Fernández Ochoa (1950-2006), esquiador alpino español - oro olímpico.
 Francisco Fernández Ordóñez (1930-1992), político español - Ministro.
 Francisco Fernández Torrejón (1975-), futbolista chileno.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Francisco Javier Fernández 
 Francisco Fernández de Córdoba 
 Francisco Fernández del Castillo 
 Francisco 
 Fernández